Соколовщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Соколовщина — деревня в Миорском районе Витебской области.

Украина 
 Соколовщина — село в Яготинском районе Киевской области.
 Соколовщина — ликвидированное в 1990 году село в Диканьском районе Полтавской области.
 Соколовщина — село в Зеньковском районе Полтавской области.